Az év magyar tekézője címet a Magyar Teke Szövetség ítéli oda minden naptári év végén a legjobb teljesítményt nyújtó magyar tekézőnek. A díjat legtöbb alkalommal Csányi Béla (17), valamint Méhész Anita (7) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 863–864. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Teke
Díjazott magyar sportolók